Pitirim (Nieczajew)
 Pitirim (Oknow)
 Pitirim (Starynski)
 Pitirim (Swiridow)
 Pitirim (Tworogow)
 Pitirim (Wołoczkow)
 Pitirim (patriarcha Moskwy)

Zobacz też